Хесус Эмилиано Тринидаде Флорес (; ) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Коритиба».

Клубная карьера 
Тринидаде — воспитанник столичного клуба «Расинг». 24 ноября 2012 года в матче против столичного «Насьоналя» он дебютировал в уругвайской Примеры. 22 марта 2014 года в матче против «Суд Америка» Хесус забил свой первый гол за «Расинг». В начале 2019 года Тринидаде перешёл в «Пеньяроль». 3 марта в матче против «Хувентуд Лас-Пьедрас» он дебютировал за новый клуб. 15 февраля 2020 года в поединке против «Серро» Хесус забил свой первый гол за «Пеньяроль». В 2021 году он помог клубу выиграть чемпионат. 

В начале 2022 года Тринидаде перешёл в мексиканскую «Пачуку». 16 апреля в матче против «Хуареса» он дебютировал в мексиканской Примере. Летом того же года Тринидаде был арендован бразильской «Коритибой». 30 июля в матче против «Гояса» он дебютировал в бразильской Серии A.

Достижения 

Клубные

 «Пеньяроль»
 Победитель уругвайской Примеры — 2021

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Коритиба»